L'edizione 1977 della 2. divisjon norvegese di calcio vide la vittorie finali dello Skeid, del Lyn Oslo e del Mo, con quest'ultima squadra che non è stata però promossa direttamente ma soltanto qualificata ai play-off, in cui ad avere la meglio è stato lo Steinkjer.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Play-off

Legenda:
      Promosse in Eliteserien 2017
 Ammesse ai play-off promozione
      Retrocesse in 2. divisjon 2017

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale

Collegamenti esterni

Calcio nel 1977
Campionato norvegese di calcio